Zaginięcie (powieść)
 Chyłka. Zaginięcie